Тикаль может означать:

 Тикаль — город майя в Гватемале.
 Тикаль или тикал — название денежных единиц и единиц измерения массы ряда государств Индокитая.
 Сиамский тикаль (тикал)
 Камбоджийский тикаль (тикал)
 Бирманский тикаль (тикал)

См. также 
 Тикал